Прозелу:

 Прозелу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Прозелу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.